Il principio di continuità normativa in ambito di attuazione regionalista è stato affermato dalla Corte Costituzionale italiana, nella sentenza 13/1974

Il sopravvenire di nuove norme formalmente costituzionali, determina l'invalidazione delle norme anteriori che divengano con esse incompatibili,con riferimento a determinati settori od a materie particolari, in cui sono preminenti gli aspetti organizzativi, il rigore degli anzidetti principi risulta temperato, in virtù di espresse disposizioni dei testi costituzionali, dal principio di continuità.

Bibliografia 
Sentenze della Corte Costituzionale
Principî costituzionali, Luca Mezzetti, G.Giappichelli editore-Torino isbn/ean 9 788834 819821

Diritto costituzionale